Gremio puede referirse a las siguientes páginas:

 Gremio, corporación formada por personas que desarrollan una misma profesión, oficio o actividad.

 Gremio de Actores de Cine o Screen Actors Guild (SAG);  
 Gremio de Curtidores, cofradía londinense entre 1272 y 1606 y luego corporación;
 Gremio de directores americanos o Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA);
 Gremio de Editores de Cataluña, 
 Gremio de Pescaderos, cofradía londinense entre 1272 y 1604 y luego corporación;
 Gremio de Constructores de Galeones, cofradía londinense entre 1199 y 1782 y luego corporación;
 Cinco Gremios Mayores, o Gremios mayores de joyeros, merceros, sederos, pañeros y lenceros;
 Gremio de San Lucas, o ‘guilda’ de San Lucas, que reunía diversos gremios de pintores en Flandes;
 Gremio de Sederos, cofradía londinense entre 1448 y luego corporación;

Deporte 
 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, club de fútbol de Porto Alegre;
 Grêmio de Esportes Maringá, club de fútbol de Maringá;
 Grémio Sportivo Castilho, club de fútbol de Mindelo;
 Gremio Inhumense, club de fútbol de Anápolis;
 Grêmio Esportivo Brasil, club de fútbol de Pelotas;
 Grêmio Esportivo Brasiliense, club de fútbol de Brasilia;

Ficción 
 Gremio de Asesinos de Ankh-Morpork, escuela ficticia para asesinos profesionales;
 Gremio de Comercio, en la saga de películas de la Guerra de las Galaxias;